То́нди () — микрорайон в районе Кристийне города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в центральной части Таллина. Площадь — 1,33 км2.

Через Тонди проходит железная дорога Таллин — Кейла.

Улицы 
По территории микрорайона проходят улицы Аули, Вястрику, Кампри, Каяка, Китсекюла, Котка, Кяо, Линну, Лыокезе, Марси, Нымме, Окса, Парди, Рахумяэ, Риви, Ряхни, Самму, Сеэби, Сыякооли, А. Х. Таммсааре, Тонди, Тюве, Харака, Ээбику.

Улицы в той части микрорайона Тонди, которая граничит с микрорайоном Лиллекюла, в основном, носят «птичьи» названия: Каяка () — Чайковая, Котка () — Орлиная, Линну () — Птичья, Парди () — Утиная, Ряхни () — Дятловая.

Общественный транспорт 
В Тонди походят маршруты городских автобусов № 12 и 13 (остановки Retke tee и Sõjakooli), 17 и 17А (остановка Tüve).

В микрорайоне находится железнодорожная платформа Тонди, на которой останавливаются пригородные поезда западного направления компании «Elron».

Население

История 
Микрорайон назван по имени мэра Таллина (в то время — Ревеля) Йобста Дунте (1569—1615). Здесь находилась его летняя мыза (), здания которой были снесены в 1970-х годах. Парк, находившийся рядом с резиденцией, частично сохранился. 

Позже в Тонди были и другие летние мызы (Sprinckthal, Fahrenholz). В 1910 году здесь были построены армейские казармы. 

В 1933 году был открыт железнодорожный остановочный пункт «Тонди» (3,7 км от Балтийского вокзала); некоторое время спустя сюда продлили трамвайную линию.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина